Флаг И́да-Ви́румаа — официальный символ уезда (мааконда) Ида-Вирумаа Эстонской Республики.

Флаг состоит из двух равных горизонтальных полей: верхнее — белого цвета, нижнее — зелёного. В середине белого поля находится герб уезда. Соотношение ширины и длины флага — 7:11, обычный размер флага — 105 × 165 см.

Похожие флаги

Ссылки 
 Портал Ида-Вирумаа

Флаг
Флаги с изображением крепости
Флаги с изображением меча